Miejscowości w USA:
 Brocton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Brocton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
W Wielkiej Brytanii:
 Brocton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Brocton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)